Verkehrssicherung, teilweise auch Verkehrsabsicherung genannt, bezeichnet:
 Verkehrssicherungswesen, der Teil des Bauwesen, der sich um Verkehrssicherheit bemüht
 Verkehrssicherungspflicht, die Pflicht zur Absicherung von Gefahrenquellen
 Verkehrssicherungsmittel, Maßnahmen und Gerätschaften, die der Verkehrssicherheit dienen